XDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Djibo (Burkina Faso)